Prega detective (Brown's Requiem) – romanzo di James Ellroy del 1981
 Una brutta indagine per l'ispettore Brown (Brown's Requiem) – film del 1998 diretto da Jason Freeland